Poncela ist der Nachname folgender Personen:
 Enrique Jardiel Poncela (1901–1952), spanischer Dramenautor und Journalist
 Eusebio Poncela (* 1945), spanischer Schauspieler
 Segundo Serrano Poncela (1912–1976), spanischer Autor und Politiker